Gbeho ist der Familienname folgender Personen:

Anita Gbeho (* 1964), ghanaische Funktionärin der Vereinten Nationen
Victor Gbeho (* 1935), ghanaischer Politiker, Diplomat und Jurist